Ruf steht für:
 Ruf (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Gesamteindruck von einem Meinungsgegenstand, siehe Image
 Angebot an eine qualifizierte Lehrkraft bzw. einen Wissenschaftler, einen Lehrstuhl oder eine Professur zu übernehmen, siehe Berufung (Amt)

Unternehmen:
 Ruf Automobile, deutsche Automobilmanufaktur
 Ruf Lebensmittelwerk, deutsches Unternehmen der Lebensmittelindustrie
 Ruf Records, deutsches Musiklabel

Orte:
 Ruf (Buxheim), Ortsteil von Buxheim (Schwaben), Landkreis Unterallgäu, Bayern

ruf steht für:
 ruf (Reiseveranstalter), deutscher Reiseveranstalter
 Luguru (Sprache), Bantusprache in Tansania (ISO-639-3-Code)

 RUF steht für:
 Revolutionary United Front, Rebellenarmee in Sierra Leone

Siehe auch:
 Der Ruf
 Rufen
 Leumund, soziale Einschätzung
 Prestige, sozialer Status
 Renommee, wissenschaftlicher Ruf
 Reputation, Ruf von Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz
 Roof
 Ruef
 Ruff
 RUV

Abkürzung